Péré kan syfta på:
 Péré, Charente-Maritime – en kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike
 Péré, Hautes-Pyrénées – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Midi-Pyrénées i sydvästra Frankrike